Turmgut steht für:
 Thurmgut, Thüringen
 Turmgut (Erlenbach), Schweiz